Settsu può stare per:

Settsu (provincia). Vecchia provincia del Giappone
Settsu città del Giappone situata nella prefettura di Ōsaka